Castello di Raby – castello a Staindrop, nel Regno Unito
 Ian Raby – pilota automobilistico britannico
 Ráby – comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione della Repubblica Ceca
 Råby – area urbana nel comune di Håbo, contea di Uppsala, Svezia
 Villino Raby – edificio storico di Torino